Lavant puede referirse a:
 Lavant, localidad del distrito de Lienz, en el estado de Tirol, Austria
 Mid Lavant, localidad situada en el condado de Sussex Occidental, en Inglaterra, Reino Unido
 Río Lavant, río en el estado austriaco de Carintia, un afluente izquierdo del Drava
 Valle de Lavant, valle de los Alpes Lavanttal en el sur de Austria en la parte oriental del estado de Carintia